Kariya kan syfta på följande:
 11115 Kariya − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Bulgarien 

 Krkarija, bergskedja, Pazardzjik,

Japan 

 Kariya, stad, Aichi prefektur, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar